Весёлый Яр — название населённых пунктов:

Россия 
 Весёлый Яр — село в Ольгинском районе Приморского края.

Украина 
 Весёлый Яр — село в Томаковском районе Днепропетровской области.